Een verkeersweg:
 N642 (België)
 N642 (Frankrijk)
 N642 (Nederland), zie Provinciale weg 642
 N-642 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing